Gazzolesi – abitanti di Gazzola
Gazzolesi – abitanti di Gazzuolo